Kalme – wieś w Estonii, w gminie Helme, w prowincji Valgamaa
 Kalme – wieś w Estonii, w gminie Kuusalu, w prowincji Harjumaa
 Kalme – wieś w Estonii, w gminie Põltsamaa, w prowincji Jõgevamaa
 Kalme – wieś w Estonii, w gminie Rõngu, w prowincji Tartumaa